Racines kan syfta på:

Geografi

Frankrike 

 Racines, Aube, departementet Aube i regionen Grand Est,

Italien 

 Racines, Sydtyrolen, kommun, Sydtyrolen,